Бржезовский — польская фамилия. Известные носители:

 
 Бржезовский, Лаврентий Мартынович — Георгиевский кавалер; майор; № 2789; 20 января 1814.

См. также